Juhász Károly (1953) vízilabdaedző
 Juhász Károly (1955) motorversenyző, sportvezető, edző
 Juhász Károly (1963) színész
 Juhász Károly (1967) hírközlési ombudsman, tanár, szociológus